Igbo désigne :
 les Igbos, peuple du Nigeria et
 La langue qu'ils parlent : l'igbo.